Муктсар:

 Муктсар — город в индийском штате Пенджаб. 
 Муктсар — округ в индийском штате Пенджаб.